Jamie Murray e Jelena Janković erano i detentori del titolo, ma la Jankovic ha deciso di non partecipare, solo Murray ha partecipato facendo coppia con Liezel Huber, 
ma ha perso in semifinale contro Bob Bryan e Samantha Stosur.

Bob Bryan e Samantha Stosur hanno vinto in finale 7–5, 6–4, contro Mike Bryan e Katarina Srebotnik.

Teste di serie 

  Mike Bryan /  Katarina Srebotnik (finale)
  Daniel Nestor /  Chia-jung Chuang (quarti)
  Pavel Vízner /  Květa Peschke (quarti)
  Paul Hanley /  Cara Black  (terzo turno)
  Kevin Ullyett /  Ai Sugiyama (quarti)
  Julian Knowle /  Yung-Jan Chan (terzo turno)
  Mark Knowles /  Zi Yan (secondo turno)
  Nenad Zimonjić /  Tiantian Sun (secondo turno)

 Andy Ram /  Nathalie Dechy (quarti) 
 Leander Paes /  Rennae Stubbs (secondo turno) 
 Mahesh Bhupathi /  Sania Mirza (secondo turno) 
 Jamie Murray /  Liezel Huber (semifinali) 
 Simon Aspelin /  Lisa Raymond (terzo turno, ritiro) 
 Martin Damm /  Peng Shuai (terzo turno) 
 Jeff Coetzee /  Vladimíra Uhlířová (secondo turno) 
 Jordan Kerr /  Kateryna Bondarenko (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

Torneo di Wimbledon 2008
ATP Tour 2008